Aira kan syfta på:

 Aira (släkte) – släkte av gräs 
 Aira (Kagoshima) – stad i Japan
 Aira (restaurang) – restaurang i Stockholm